Тисба, Фисба

 Тисба, Фисба — влюбленная вавилонянка, см. Пирам и Фисба
 Фисба — древний город, см. Тизви